Alejandro Arango y Escandón – avvocato, patriota e scrittore messicano
 Andrés Pastrana Arango – politico colombiano
 Cristian Arango – calciatore colombiano
 Emiliana Arango – tennista colombiana
 Juan Arango – calciatore venezuelano
 Juan Carlos Patino-Arango – seminarista colombiano della Chiesa cattolica accusato di molestie sessuali su minore
 Oscar Arango – schermidore colombiano